

História 
Vespasiano
Vespasiano I Gonzaga

Geografia 
 Vespasiano (Minas Gerais) — município do estado de Minas Gerais, Brasil
Vespasiano Corrêa — município do estado do Rio Grande do Sul, Brasil

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história